Rezultati Prvenstva Avstralije 1927 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Esna Boyd je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Daphne Akhurst (drugi krog)
  Esna Boyd (prvakinja)
  Sylvia Harper (finale)
  Louise Bickerton (polfinale)
  Marjorie Cox (četrtfinale)
  Katherine Le Mesurier (četrtfinale)
  H. Turner (polfinale)
  Dorothy Bellamy (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1927